Příjmení Habermann nosí více významných osobností:

 Alfred Habermann (1930–2008) – česko-německý umělecký kovář, sochař, restaurátor, designér a pedagog
 Eva Habermann (* 1976) – německá herečka
 František Václav Habermann (1706–1783) – český hudební skladatel a pedagog
 Franz von Habermann (1788–1866), c. k. rakouský úředník ve Vídni a malíř bitev
 Georg Habermann (1842–1918) – rakouský a český právník a politik německé národnosti
 Hubert Habermann (1901–?) – sudetoněmecký mlynář zmizelý v roce 1945, předloha literárních a filmových děl
 Christine Habermann von Hoch (* 1980) – česko-německá sochařka
 Josef Habermann (1841–1914) – rakouský chemik, vysokoškolský pedagog a politik německé národnosti
 Karel von Habermann (1735–po 1890), c. k. rakouský důstojník a malíř bitev v Českých Budějovicích, v Praze

Externí odkazy